Muradow ist der Familienname folgender Personen:

 Assen Muradow (* 1991), bulgarischer Gewichtheber
 Rustam Usmanowitsch Muradow (* 1973), russischer Generalleutnant
 Sachat Muradow († 2011), turkmenischer Politiker
 Schirwani Gadschikurbanowitsch Muradow (* 1985), russischer Ringer